Les Kuehneosauridae constituent une famille éteinte de sauropsides faisant partie de l'ordre disparu des Eolacertilia. Ils ressemblaient à des lézards volants. Ils ont vécu au cours du Trias et du Jurassique. Leurs fossiles sont connus en Europe et aux États-unis.

Quelques genres :
 Kuehneosaurus
 Icarosaurus

Classification phylogénétique 
Cladogramme établi par les paléontologues Susan E. Evans et Magdalena Borsuk−Białynicka en 2009, montrant la position des Kuehneosauridae :

Liens externes

Notes et références 
                                 

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Diapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1966